Distrikt Ayaviri bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Ayaviri (Melgar), Distrikt in der Provinz Melgar (Region Puno)
 Distrikt Ayaviri (Yauyos), Distrikt in der Provinz Yauyos (Region Lima)